RTC kan betyda följande: DJ, Houseproducent, Mixing,DJing
Realtidsklocka
Religious Technology Center
IATA:s kod för Ratnagiri Airport, Ratnagiri, Indien.

RTC är en svensk musikproducent och DJ främst inom house-musiken. Från och med 2014 har RTC släppt flertal låtar på Soundcloud.